Fred A. Thomas (1865-1958) – politico statunitense
 Fred Thomas (1882-1960) – politico australiano
 Fred Thomas (1892-1986) – giocatore di baseball statunitense
 Fred Thomas (1938) – lottatore neozelandese
 Fred Thomas (1958) – politico statunitense
 Fred Thomas (1973) – giocatore di football americano statunitense
 Fred Thomas (1976) – musicista statunitense